Schmidt steht für:
 Schmidt, Familienname, siehe dort auch Namensträger
 Schmidt (Roman), Roman des amerikanischen Schriftstellers Louis Begley (1996)
 Schmidt (Mondkrater)
 Schmidt (Nideggen), Ortsteil von Nideggen in der Eifel
 Schmidt (Sängerin), übliche Kurzform der Femme Schmidt
 (1743) Schmidt, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 Schmidt (Blechblasinstrumentenbauer), Familie deutscher Instrumentenbauer
 Schmidt Spiele, deutscher Spieleverlag in Berlin
 Schmidt Winterdienst- und Kommunaltechnik, deutsche Firmengruppe in St. Blasien

geografische Objekte:
 Schmidt Hills, Hügelgruppe im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Schmidt Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Schmidt-Halbinsel, Halbinsel im Grahamland, Antarktika
 Schmidt-Insel, Insel in der Karasee, Arktis, Russland
 Schmidt-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Schmidt-Subglazialbecken im Wilkesland, Antarktika

Siehe auch:
 About Schmidt (Film) (Romanverfilmung 2002)
 Aebi Schmidt (Unternehmensholding)
 Corinna Schmidt (Spielfilm 1951)
 Gebrüder Schmidt und Coqui (historisches Unternehmen)
 Villa Schmidt (Begriffsklärung)
 Schmiedt (Begriffsklärung)
 Schmied (Familienname)
 Schmid (Familienname)
 Schmit (Begriffsklärung)
 Schmitt (Begriffsklärung)
 Schmidt-Gletscher (Begriffsklärung)
 Schmidt-Gruppe (Begriffsklärung)
 Shmidt Point, Landspitze an der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika